Paula Arias Manjón e Olga Danilović erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Chen Pei-hsuan e Naho Sato.

Bianca Andreescu e Carson Branstine hanno vinto il titolo, sconfiggendo Olesya Pervushina e Anastasia Potapova in finale con il punteggio di 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Bianca Andreescu /  Carson Branstine (campionesse)
  Olesya Pervushina /  Anastasia Potapova (finaliste)
  Taylor Johnson /  Claire Liu (quarti di finale)
  Marta Kostyuk /  Katarina Zavatska (primo turno, ritirate)

  Emily Appleton /  Elena Rybakina (secondo turno)
  Liang En-shuo /  Wang Xinyu (secondo turno)
  Mai Hontama /  Yuki Naito (primo turno)
  Caty McNally /  Whitney Osuigwe (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017